Die Asia Pacific Poker Tour, kurz APPT, ist eine Pokerturnierserie, die von PokerStars veranstaltet wird. Sie wird in Australien, China, Südkorea, Macau, Taiwan, Kambodscha, Neuseeland und auf den Philippinen ausgespielt.

Geschichte 

Die APPT folgt dem Beispiel der European Poker Tour (EPT), die seit 2004 vom Onlinepokerraum PokerStars veranstaltet wird. Wie der Name bereits erahnen lässt, finden die Turniere – anders als bei der EPT – ausschließlich in Ostasien, Australien und Neuseeland statt. Von 2014 bis 2016 gehörte zu Jahresbeginn jeweils die Aussie Millions Poker Championship in Melbourne zum Kalender der APPT und führte zu Siegprämien von umgerechnet mehr als einer Million US-Dollar. Zum Jahresende 2016 wurde die Asia Pacific Poker Tour eingestellt und gemeinsam mit der European Poker Tour und der Latin American Poker Tour zu den Turnierserien PokerStars Festival und PokerStars Championship zusammengefasst.

Mitte Dezember 2017 wurde bekanntgegeben, dass die Turniere im ostasiatischen und ozeanischen Raum ab 2018 wieder unter dem Namen Asia Pacific Poker Tour gespielt werden. Im Zuge dieser Rückkehr wurde das Logo leicht verändert.

Eventübersicht

Main Events 
Saison:1 (2007) | 2 (2008) | 3 (2009) | 4 (2010) | 5 (2011) | 6 (2012) | 7 (2013) | 8 (2014) | 9 (2015) | 10 (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023

High Roller 
Saison:1 (2007) | 2 (2008) | 3 (2009) | 4 (2010) | 5 (2011) | 6 (2012) | 7 (2013) | 8 (2014) | 9 (2015) | 10 (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2022

Super High Roller

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Pokerturnierserie
Sportveranstaltung in Asien
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien
Erstveranstaltung 2007